Chiquilladas puede referirse a:

Chiquilladas, una revista de historietas de la editorial Novaro;
Chiquilladas, un programa de televisión mexicana de Televisa (1982-1989).